Berlijns voetbalkampioenschap 1899/00 (DFuCB), georganiseerd door de Duitse voetbal- en cricketbond
 Berlijns voetbalkampioenschap 1899/00 (VBB), georganiseerd door de Berlijnse voetbalbond